Langebaanschaatsen is een van de olympische sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 in Innsbruck. De wedstrijden vonden van 14 tot en met 20 januari plaats. Er werd geschaatst in het Olympia Eisstadion.

Er waren acht medaille-evenementen, vier voor jongens en vier voor meisjes. Voor beide groepen waren dat de 500 meter, de 1500 meter, de 3000 meter en de massastart.

Deelnemers 
De deelnemers moesten in 1996 of 1997 geboren zijn. Het maximale aantal deelnemers was door het IOC op 28 jongens en 28 meisjes vastgesteld. Elk land mocht maximaal twee jongens en twee meisjes inschrijven. Elke schaatser mocht op maximaal drie afstanden uitkomen. Kwalificatie geschiedde via het wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2011 en via de eerste twee wedstrijden van de wereldbeker schaatsen junioren 2011/2012. Het gastland mocht ten minste één jongen en één meisje inschrijven.

Medailles

Jongens

Meisjes

Uitslagen

500 meter 
Beide wedstrijden vonden op 14 januari plaats.

 * Bij een gelijke tijd in honderdsten wordt er naar de exacte tijd in duizendsten gekeken.

1500 meter 
Beide wedstrijden vonden op 16 januari plaats.

3000 meter 
Beide wedstrijden vonden op 18 januari plaats.

Massastart 
Beide wedstrijden vonden op 20 januari plaats.

Zie ook 
 Wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2012

Olympische Jeugdwinterspelen 2012
Olympische Jeugdwinterspelen
Olympische Jeugdwinterspelen
Langebaanschaatswedstrijd